Uddgren ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hofman-Uddgren (1868–1947), schwedische Schauspielerin und Cabaret-Sängerin, Music Hall- und Revue-Künstlerin, sowie Theater- und Filmregisseurin
 Gustav Uddgren (1865–1927), schwedischer Poet, Journalist und Drehbuchautor